

События 
 Консулы Петроний Максим (II раз) и Флавий Патерий.
 Поход Флавия Аспара в Африку.
 Тоба-Вэй освободила Уду.
 Ухой овладел Шаньшанью и разграбил Чэши.

Родились 
 Годегизель, король бургундов.

Скончались 
 Константин ап Кономор, король Думнонии.

См. также